Змагання з плавання на 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 11 і 12 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів батерфляєм (чоловіки)